Прогресу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Сохату.
 Прогресу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Фекеєнь.